Damian Dawid Nowak – polski poeta i prozaik
 Krzysztof Damian Nowak (1975–2005) – polski piłkarz reprezentant Polski
 Damian Nowak (ur. 1992) – polski piłkarz